An Olive Grove Facing the Sea (2001), nummer van Snow Patrol.
 An Olive Grove Facing the Sea (2009 Version), herziene versie van dit nummer.